Cramer-Klett steht für:
 Cramer-Klett-Siedlung, eine Arbeitersiedlung in Ginsheim-Gustavsburg
 Cramer-Klett-Park, ein kleiner Park in Nürnberg

Cramer-Klett ist der Familienname von:
 Ludwig Benedikt von Cramer-Klett (1906–1985), deutscher Jurist und Jagdschriftsteller
 Theodor von Cramer-Klett (1817–1884), deutscher Kaufmann und Industrieller
 Theodor von Cramer-Klett junior (1874–1938), deutscher Industrieller und Mäzen